Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 143e division d'infanterie (Allemagne)

Israël

Japon

URSS

Note